Eine Versammlung ist eine Ansammlung mehrerer Personen meist zu einem gemeinsamen Zweck. Dies ist einerseits ein Synonym für Treffen, Zusammenkunft, Tagung (Kongress), Konferenz oder Meeting (Besprechung) mehrerer Personen in einer Versammlungsstätte. Andererseits ist Versammlung ein Synonym eines Treffens zum Zweck einer Kundgebung oder Demonstration unter freiem Himmel. Die Versammlungsfreiheit ist ein geschütztes Grundrecht.

Rechtliche Rahmenbedingungen für Versammlung in geschlossenen Räumen, den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten wie z. B.  Theatern werden in Versammlungsstättenverordnungen benannt.

Formen von Versammlungen 
 Appell (Militär)
 Verfassungsgebende Versammlung

Weblinks 

 Versammlung im Deutschen Wörterbuch

Veranstaltung